Пха:

 Пха — 22-я буква кхмерского алфавита, согласная группы «А».
 Пха — буква алфавита ория, обозначает придыхательный глухой губно-губной взрывной согласный.
 Пха — 14-я буква тибетского алфавита, придыхательный глухой губно-губной взрывной согласный.

 ПХА — перхлорат аммония, популярный окислитель смесевых твердых ракетных топлив.

См. также 
 Пха Лак Пха Лам
 Пха Тхатлуанг